Никос Карабелас (; 20 декабря 1984 года, Пиргос, Элида) — греческий футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Никос Карабелас начинал свою карьеру футболиста в 2004 году в клубе греческой Бета Этники «Панилиакос». Летом 2006 года он перешёл в команду греческой Суперлиги «Арис». 18 ноября того же года он дебютировал в главной греческой лиге, выйдя на замену в домашнем поединке против «Олимпиакоса». В 1/8 финала Кубка Греции 2008/09 Карабелас не забил пенальти, приведший к поражению «Ариса» от принципиальнейшего противника ПАОКа. Впоследствии из-за этого эпизода он получал угрозы от фанатов своей команды, а по окончании сезона покинул её, подписав контракт с афинским АЕКом.

Карьера в сборной 
14 ноября 2014 года Никос Карабелас дебютировал за сборную Греции в домашнем матче против сборной Фарерских островов, проходившем в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Панилиакос»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Леванте»